Alt (tecla), tecla de computador
 Alanina aminotransferase, enzima transaminase
 ALT Linux, distribuição Linux
 Altemar Henrique de Oliveira, artista brasileiro

Desambiguações de siglas